Simbad se lahko nanaša na:

 Raketa Simbad, verzija Mistrala
 Robotski simulator Simbad, programski simulatorr
 SIMBAD, baza podatkov o astronomskih informacijah
 4692 SIMBAD, asteroid, poimenovan v čast astronomski bazi podatkov.

Glej tudi 

 Sinbad (razločitvena stran)